Canada
 Ogema – comunità della Divisione No. 2, Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Ogema – città della Contea di Becker, Minnesota
 Ogema – città della Contea di Price, Wisconsin